

А 
 Али-юрт → Нарон → Али-Юрт
 Альтиево → Баркаджин → Альтиево
 Аршты → Дубравино → Аршты

Б 
 Барсуки → Корджин → Барсуки
 Бейни → Мтисдзири → Бейни

В 
 Верхние Ачалуки → Верхний Ацылык → Верхние Ачалуки
 Вознесенское → Малгобек

Г-Д 
 Газиюрт → Заречное → Гази-Юрт
 Галашкинская → Галашки → Первомайское → Галашки
 Гамурзиево → Рухс → Гамурзиево
 Долаково → Далагау → Долаково

К 
 Кантышево → Нартовское → Кантышево
 Карабулакская → Карабулак
 Кескем → Советское → Инарки

М 
 Магомедюртовская → Вознесенская
 Малгобекская МТС → Южное
 Мужичи → Луговое → Мужичи

Н 
 Насыркорт → Ново-Ардонское → Насыркорт
 Нижние Ачалуки → Нижний Ацылык → Нижние Ачалуки
 Назрань → Коста-Хетагурово → Назрань

П 
 Плева → Плиево → Ахсар → Плиево
 Пседах → Аланское → Пседах

С 
 Сагопши → Ногцард → Сагопши
 свх. Алханчуртовский → Новый Редант
 Средние Ачалуки → Средний Ацалык → Средние Ачалуки
 Сунженская → Слепцовская → Орджоникидзевская → Сунжа
 Сурхохи → Мамисон → Сурхахи

Ф 
 Фельдмаршальская → Алхасты → Краснооктябрьское → Алхасты

Ч 
 Чемульга → Чинары → Чемульга
 Чкалово → Аки-Юрт

Э-Я 
 Экажево → Ново-Ардонское → Экажево
 Яндырка → Райздаст → Яндаре

Ссылки 

 ИНГУШИ: ДЕПОРТАЦИЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ. 1944-2004

История Ингушетии
Населённые пункты Ингушетии
Ингушетия